Saint-Marcellin (Hautes-Alpes), een gehucht in de Franse gemeente Veynes, departement Hautes-Alpes
Saint-Marcellin (Isère), een gemeente in het Franse departement Isère
Kanton Saint-Marcellin, een voormalig kanton in het Franse departement Isère
Saint-Marcellin (Quebec), een gemeente in de Canadese provincie Quebec
Saint-Marcellin-en-Forez, een gemeente in het Franse departement Loire
Saint-Marcellin-lès-Vaison, een gemeente in het Franse departement Vaucluse
Saint-Marcellin (kaas), kaas die van oorsprong komt uit Saint-Marcellin (Isère)